Rio Acaraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Acaraí (vattendrag i Brasilien), Pará, 
 Rio Camamu, vattendrag, Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar